Příjmení Černík, přechýleně Černíková, nosí více různých osobností:

 Arnošt Černík (1926–1970) – český horolezec, cestovatel, publicista a spisovatel
 Artuš Černík (1900–1953) – český básník, novinář, překladatel, filmový a divadelní kritik
 Bohumil Černík (1924–2011) – český kronikář a bylinkář
 František Černík (* 1953) – český hokejista
 František Černík (legionář) – československý legionář, bratr Jaroslava Černíka
 Jaroslav Černík (1894–1971) – československý legionář, důstoník a odbojář, bratr Františka Černíka
 Josef Černík (rozcestník) – více osob
 Kristian Černík (* 1999) – český herec
 Lubomír Černík (1924–1978) – český herec, syn hudebního skladatele Josefa
 Lucie Černíková (* 1981) – česká herečka a zpěvačka
 Martin Černík (1976) – český sportovec, snowboardista
 Michal Černík (* 1943) – český básník
 Oldřich Černík (1921–1994) – komunistický politik, v roce 1968 předseda vlády
 Pavel Černík (* 1966) – československý fotbalista, útočník
 Václav Černík (* 1931) – slovenský filozof českého původu
 Vladimír Černík (1917–2002) – český tenista
 Zbyněk Černík – český překladatel
 Zdeněk Černík – český diplomat
 Zdeněk Černík (fotbalista) (* 1947) – český fotbalista

jiný význam
 Černík (okres Nové Zámky) – obec na Slovensku

podobné
 Černý (příjmení)
 Cernik – opčina v Chorvatsku v Brodsko-posávské župě

Česká příjmení
Slovenská příjmení